Dorylus nigricans — вид средних по размеру кочевых муравьёв рода Dorylus из подсемейства Dorylinae, внутри семейства Formicidae.

Описание 
Рабочие имеют длину около 1 см (от 3 мм у мелких рабочих до 13 мм у крупных солдат), самцы до 3 см. Тёмно-коричневые, почти чёрные, голова, пронотум и большая часть брюшка блестящие, задняя часть головы и первый сегмент брюшка субматовые. Крылья самцов затемнённые. Самки до 5 см. Постоянных гнёзд не строят, образуют временные бивуаки. Дюфуровые (ядовитые) железы рабочих муравьёв подвида D. (Anomma) n. molestus содержат, главным образом неразветвлённые алкены и алканы, (Z)- 9-tricosene и tricosane (составляющие более 70%) и малое количество (нанограммы) дигидрофарнезола. Крупные (солдаты), средние и малые (минимы) рабочие содержат примерно одинаковые спектры этих веществ в их железах.

Распространение 
Западная Африка.

Систематика 
Вид относится к подроду Anomma Shuckard, 1840 и впервые был описан по крылатым самцам. Выделяют несколько подвидов (иногда в статусе самостоятельных видов):

Фильмография 
В 2006 году вышел документальный фильм «Осаждённая крепость» (), главными героями которого были муравьи вида Dorylus nigricans.

Примечания

Литература 
 Andre, E., 1900, Sur la femelle probable de V Anomma nigricans III. (Hymenoptera) — Bull. Mus. Hist Nat. Paris, 5, 364–368.
 Arnold, G., 1953, Notes on a female Dorylus (Anomma) nigricans III., taken with workers — Journ. ent. Soc. S. Africa, 16, 141–142.
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. — Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1–370.
 van Boven, J., 1968, La reine de Dorylus (Anomma) kobli Wasmann (Hymenoptera : Formicidae) — Naturaliste can., 95, 731–739.
 Ford, F. C. and J. Forbes (1980). «Anatomy of the male reproductive systems of the adults and pupae of two doryline ants, Dorylus (Anomma) wilverthi Emery and D. (A.) nigricans Illiger.» J. N. Y. Entomol. Soc. 88: 133–142.
 Forel, A., 1912, Die Weibchen der " Treiberameisen " Anomma nigricans Illiger und Anomma wilverthi Emery, nebst einigen anderen Ameisen aus Uganda — Mitt. Naturhist. Mus. Hamb., 29, 173–181.
 Gotwald, W. H., Jr. (1979 (1978)). Emigration behavior of the East African driver ant, Dorylus (Anomma) molesta Gerstaecker (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae). — J. N. Y. Entomol. Soc. 86: 290.
 Loveridge, A. (1923). Notes on the driver-ant Dorylus nigricans Illig.; at Kilosa, Tanganyika Territory. — Trans. R. Entomol. Soc. London 1922: 32-46.
 Menozzi, C, 1927, Zur Kenntnis des Weibchens von Dorylus (Anomma) nigricans var. molesta Gerst. (Hymenoptera-Formicidae) — Zool. Adz., 70, 263–266.
 Raignier, A. and J. K. A. van Boven. (1955). Etude taxonomique, biologique et biometrique des Dorylus du sous-genre Anomma (Hymenoptera, Formicidae). — Annales du Musee Royal du Congo Belge., Tervuren, Sciences Zoologiques, Serie 8to, 2: 1–359.

Галерея 

Дорилины
Животные, описанные в 1802 году
Насекомые Африки